

Firenze
 Palazzo Aldobrandini di Lapo - Via delle Belle Donne 14 
 Palazzo Aldobrandini di Madonna - Via de' Conti 4 
 Palazzo Aldobrandini del Papa - Piazza di Madonna degli Aldobrandini 8

Roma
 Villa Aldobrandini